IKB est un sigle qui peut désigner :
 International Klein Blue, une couleur bleue ;
 IKB Deutsche Industriebank (où IKB signifie Industriekreditbank), une banque allemande ;
 Isambard Kingdom Brunel, un ingénieur anglais responsables de plusieurs ouvrages civils.